Gerena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gerena (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Gerena (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar